Příjmení Martin nosí více osobností:

 Alberto Martín (* 1978) – katalánský tenista
 Andrej Martin (* 1989) – slovenský tenista
 Antonietta Di Martinová (* 1978) – italská atletka, výškařka
 Archer John Porter Martin (1910–2002) – britský chemik
 Béatrice Martinová (Cœur de pirate; * 1989) – kanadská popová zpěvačka
 Castulus Martin († 1717) – český františkán a teolog
 David Martin – více osob, rozcestník 
 Dean Martin (1917–1995) – italsko–americký zpěvák, herec a televizní bavič
 Demetri Martin (* 1973) – americký herec–komik
 Del Martinová (1921–2008) – americká feministka
 Eugène Martin (1915–2006) – francouzský závodník
 Chris Martin (* 1977) – anglický zpěvák, kytarista a klavírista
 Jan Otakar Martin (1888–1958) – český herec
 Janis Martin (1940–2007) – americká zpěvačka
 Jean Martin (1922–2009) – francouzský herec
 Jesse L. Martin (* 1969) – americký herec a zpěvák
 John Martin (1789–1854) – anglický malíř
 José de San Martín (1778–1850) – latinsko–americký bojovník za nezávislost
 Juan Martín del Potro (přezdívaný „Delpo"; * 1988) – argentinský tenista
 Frank Martin (1890–1974) – švýcarský hudební skladatel
 George Martin (1926–2016) – britský hudební producent, skladatel a hudebník
 George R. R. Martin (* 1948) – americký spisovatel
 Glenn Luther Martin (1886–1955) – americký obchodník a pilot
 Lionel Martin (1878–1945) – anglický obchodník, spoluzakladatel automobilky Aston Martin
 Lou Martin (1949–2012) – britský varhaník a klavírista
 Madeleine Martin (* 1993) – americká herečka
 Markko Märtin (* 1975) – estonský rallyový jezdec
 Martin z Opavy († 1279) – český kronikář ze 13. století
 Paul Martin – více osob, rozcestník 
 Pierre-Émile Martin (1824–1915) – francouzský inženýr, metalurg a průmyslník
 Ricky Martin (* 1971) – portorický zpěvák
 Robert D. Martin (* 1942) – britský antropolog, zoolog, evoluční biolog a paleontolog
 Roger Martin du Gard (1881–1958) – francouzský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu
 Seth Martin (1933–2014) – kanadský hokejový brankář
 Simone Martin-Chauffierová (1902–1975) – francouzská spisovatelka
 Steve Martin (* 1945) – americký herec
 Thérèse Martin, známá jako Terezie z Lisieux (1873–1897) – francouzská katolická světice
 Tony Martin – více osob, rozcestník 
 Věra Martinová (* 1960) – česká zpěvačka
 Vicente Martín y Soler (1754–1806) – španělský hudební skladatel oper
 Viliam Martin (1913–1976) – slovenský důstojník a protifašistický bojovník
 William Martin (1767–1810) – anglický přírodovědec a paleontolog

Související články 
 Martin
 Marina
 Martínek
 Martin (rozcestník)

Externí odkazy